Il doppio dell'U.S. Pro Indoor 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Kelly Evernden e Johan Kriek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Paul Annacone e Christo van Rensburg hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Rick Leach e Jim Pugh.

Teste di serie
Tutte le 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Kevin Curren /  David Pate (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (semifinali)

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale) 
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (quarti di finale) 
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (campioni) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Indoor 1989